Herennius war ein in Italien verbreiteter antiker Personenname, der ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. als römischer Gentilname bezeugt ist. Die griechische Namensform lautet Herennios.

Bekannte Namensträger 
 Herennius, nicht weiter bekannter Widmungsadressat der sogenannten Rhetorica ad Herennium
 Herennius Etruscus (~227–251), römischer Kaiser
 Herennius Modestinus, Jurist im 3. Jahrhundert
 Herennius Senecio, römischer Jurist im 1. Jahrhundert
 Herennios Philon, Grammatiker und Geschichtsschreiber im 2. Jahrhundert
 Gaius Herennius Capella, Konsul 119
 Lucius Herennius Saturninus, römischer Suffektkonsul 100

 Publius Herennius Dexippus (Dexippos), Geschichtsschreiber im 3. Jahrhundert
 Publius Herennius Niger, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Baebius Herennius, römischer Volkstribun 216 v. Chr.

Römischer Personenname